Скулптурната фигура „Лъв“ е паметник във Военна академия „Георги Раковски“ в София.

Каменната скулптура се намира в Парк „Военна академия“ в пределите на Военната академия. Изработена е в периода 1918 – 1944 г.

Вижте също 
 Паметник „Колона на випуските“

Източници 

Паметници в София